Frederik je dánská forma jména Friedrich, českého Bedřich a francouzského Frédéric:

panovníci a princezny
 Frederik (dánský korunní princ) (* 1968)
 Frederik Dánský (1753–1805), dánský princ a dědic trůnu
 Frederik Hendrik Oranžský (1584–1647), princ a místodržitel
 Frederik Ludvík Hannoverský (1707–1751), princ z Walesu, následník trůnu Velké Británie
 Frederik I. Dánský (1471–1533), dánský a norský král
 Frederik I. Švédský (Fridrich I. Hesensko-Kasselský; 1676–1751), švédský král
 Frederik II. Dánský (1534–1588), dánský a norský král
 Frederik III. Dánský (1609–1670), dánský a norský král
 Frederik IV. Dánský (1671–1730), král dánský a norský
 Frederik V. (1723–1766), král Dánska a Norska
 Frederik VI. (1768–1839), král dánský a norský
 Frederik VII. (1808–1863), dánský král
 Frederik VIII. (1843–1912), dánský král
 Frederik IX. (1899–1972), dánský král
 Frederika Hannoverská (1917–1981), britská princezna a řecká královna

křestní jméno
 Seznam článků začínajících na „Frederik“

podobná jména
 Friedrich, Fridrich

Mužská jména